

Acronimi
PASI – Psoriasis Area Severity Index, indice dermatologico.

Onomastica
Pasi – forma finlandese del nome proprio di persona Basilio.

Persone
 Mario Pasi (1913-1945) – partigiano italiano.
 Silvio Pasi (1911-1962) – partigiano italiano.